Письменная История Огайо начинается в конце XVII века, когда французские исследователи добрались из Канады до реки Огайо. Изначально на этой территории проживали индейские алгонкинские племена, но они были вытеснены ирокезами во время Бобровых войн. К середине XVIII века, немногочисленные американские и французские коммерсанты скупали здесь у индейцев меха, и именно здесь в 1754 году возник конфликт между Англией и Францией, который перерос в Войну с французами и индейцами. Первые поселения американцев появились в Огайо уже после Войны за независимость, когда Англия передала США часть провинции Квебек. На этих землях была образована Северо-западная территория, а 19 февраля 1803 года президент Джефферсон утвердил границы штата Огайо и его конституцию. В 1812 году на территории штата прошло несколько важных сражений Англо-америкианской войны. В середине века в Огайо были обнаружены залежи угля, что способствовало развитию металлургической промышленности.

В годы Гражданской войны Огайо был третьим по населению штатам Союза. Он поставил под ружьё почти 320 000 человек, и дал стране несколько знаменитых генералов, в частности, Гранта, Шермана и Шеридана. В послевоенные годы штат дал стране несколько президентов.

Ранняя история

Война с французами и индейцами

Формирование штата

Гражданская война

Примечания

Литература

Ссылки